"Rhein" pode ser:
 Rhein-Hunsrück, distrito da Renânia-Palatinado
 Rhein-Lahn, distrito da Renânia-Palatinado 
 Rhein-Neckar-Kreis, distrito de Baden-Württemberg
 Ludwigshafen am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado
 Rhein-Pfalz-Kreis, distrito da Renânia-Palatinado 
 Weil am Rhein, cidade alemã de Baden-Württemberg
 Rhein-Sieg-Kreis, distrito alemão da Renânia do Norte-Vestfália
 Bingen am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado
 Rhein-Neckar-Zeitung, jornal
 Rhein-Erft-Kreis, distrito alemão da Renânia do Norte-Vestfália 
 Breisach am Rhein, cidade alemã de Baden-Württemberg
 Monheim am Rhein, cidade alemã da Renânia do Norte-Vestfália
 Stein am Rhein, comuna suíça de Schaffhausen
 Ingelheim am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado
 Rüdesheim am Rhein, cidade alemã de Hesse
 Neuenburg am Rhein, cidade alemã de Baden-Württemberg
 Rhein-Neckar-Arena, estádio multiuso
 Rhein-Neckar Löwen, clube alemão de handebol
 Rhein II, fotografia
 Heidesheim am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado
 Linz am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado
 Wörth am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado 
 Hamm am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado 
 Hartheim am Rhein, cidade alemã de Baden-Württemberg
 Neuburg am Rhein, cidade da Renânia-Palatinado 
 Oben am jungen Rhein, hino do Liechtenstein
 Emmerich am Rhein,cidade alemã da Renânia do Norte-Vestfália

Desambiguações de topônimos